Aegiphila är ett släkte av kransblommiga växter. Aegiphila ingår i familjen kransblommiga.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kransblommiga växter
Aegiphila